Världsmästerskapet i landhockey för damer 2018 var den fjortonde upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i London i England, Storbritannien. Turneringen vanns av Nederländerna, som försvarade titeln från 2014 och tog sin 8:e titel, före Irland och Spanien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
Officiell hemsida

2018
2018 i Storbritannien
Sportåret 2018
Internationella sportevenemang i London
Landhockey i Storbritannien
London under 2000-talet